Helmscherode es troba a uns vuit quilòmetres al nord de la ciutat principal. Es troba al nord-est de l' Heberbörde, que rep el nom de la cresta Heber .

Història 
Els topònims històrics eren 1382 Helmsingrode , 1401 Helmessingerode , 1427 Helmensingerode , 1435 Helmssingerode , 1480 Helmscherode , al voltant de 1510 Helmsirode , 1524 Helmeskerode , 1542 Helmscherode , 1678 Helmscherohda .

El poble estava a l’oficina de Gandersheim. El lloc de jurisdicció pertanyia a la seva jurisdicció superior, no tenia justícia aristocràtica i no estava al registre del cavaller, sinó que exercia els tribunals inferiors sobre el poble i la seva marca de camp.

La finca, que caracteritza el paisatge urbà, va patir múltiples canvis de propietat. De la possessió de la família Burchtorff, va passar el 1701 a Johann Gabriel Cleve (1653–1716), que estava casat amb Marie Juliane Helene Burchtorff (1667–1749), després al seu fill Anton Ulrich Cleve (1702–1762). L’ al·lodificació de la casa pairal va tenir lloc el 1796. Aleshores hi havia una escola i 16 Kötner al poble. El 1803 es van comptabilitzar al poble un total de 27 llocs de foc amb 172 habitants.

El Goltorf del desert era un. Esmentat en un document el 1149 i probablement es trobava al Holtersberg al sud de Helmscherode.

A prop Helmscherode era espat fluor per al seu ús en la Wilhelmshütte promogut.

Exactament a l'est de la ciutat va ser l'estació de telègraf 24a  la telegrafia òptica de Prússia , que va ser construït el 1842 i va pertànyer a Altgandersheim .

El 1904 es va unir a Prússia al districte Lamspringe del districte Helmscherode.

L'1 de març de 1974, Helmscherode es va incorporar a la ciutat de Bad Gandersheim.

fites 
La finca Helmscherode i la capella són remarcables.

Personalitats 
 Wilhelm Keitel (1882-1946), mariscal general de camp, cap de l' OKW i condemnat a criminal de guerra
 Bodewin Keitel (1888-1953), general d'infanteria

literatura 
 Georg Hassel , Karl Bege : Descripció geogràfica-estadística dels principats de Wolfenbüttel i Blankenburg. Volum 2: que conté la topografia dels districtes de Schöningen, Harz i Weser, el districte de Thedinghausen, la Comunió-Baix Harz, el principat de Blankenburg i el monestir de Walkenried. Per encàrrec de Friedrich Bernhard Culemann, Braunschweig 1803, p. 260, ( versió digitalitzada ).

Proves individuals 
 ↑ Hermann Kleinau : Directori de llocs històrics de la Baixa Saxònia. Volum 1: A - K (= publicacions de la Comissió Històrica per a Baixa Saxònia, Bremen i els antics estats de Hannover, Oldenburg, Braunschweig i Schaumburg-Lippe. 30, 1, ISSN  0933-3320 ). Lax, Hildesheim 1967, pàg. 269, núm. 919. Helmessingerode. A: Richard Doebner (ed.): Llibre documental de la ciutat de Hildesheim. Part 3: del 1401 al 1427. Gerstenberg, Hildesheim 1887, pàg. 2, núm . Veure llistat a: Kirstin Casemir, Franziska Menzel, Uwe Ohainski: Els topònims del districte de Northeim (=Llibre de topònims de la Baixa Saxònia. 5 = publicacions de l'Institut d'Investigacions Històriques de la Universitat de Göttingen. Vol. 47). Editorial d'història regional, Bielefeld 2005,  , p. 184.
 ↑ Hassel, Bege: Descripció geoestadística dels principats de Wolfenbüttel i Blankenburg. Volum 2. 1803, p. 260.
 ↑ M. Menning i A. Hendrich, Telegraphenbuch III, pàg. 28
 ↑ Col·lecció de lleis per als estats reials de Prússia. 1904, ZDB -ID 216932-0 , pàgines 21, 220.
 ↑ Oficina estadística federal (ed.):  . W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart / Mainz 1983,  , pàg. 269 .